IX steht für:
 den Namen der langezeit geplanten Fusion von Deutsche Börse und London Stock Exchange, siehe IX (Börse)
 eine Abkürzung von Internet Exchange, siehe Internet-Knoten, die Netzknoten des Internets
 eine Abkürzung von Interconnect Exchange, siehe Interconnection
 den IATA-Code einer indischen Fluggesellschaft, siehe Air India Express
 die Zahl Neun in römischen Ziffern
 Jahr IX des französischen Revolutionskalenders, siehe Französischer Revolutionskalender/Y9
 IX-Nikkore, ein Bajonett-Format von Nikon, siehe Liste der Nikon-Objektive mit F-Bajonett#IX-Nikkore (APS)
 U-Boot-Klasse IX, eine Klasse hochseetauglicher Unterseeboote der deutschen Kriegsmarine
 Typ IX (Schiffstyp), eine Frachtschiffserie in der Handelsflotte der Deutschen Demokratischen Republik
 Title IX im US-Sportrecht

iX steht für:
 iX – Magazin für professionelle Informationstechnik, eine Computerzeitschrift
 BMW iX, deutsches Automobil

Ix ist:
 der Titel von Herrscherinnen der Maya, ein Äquivalent zum zumeist männlich Ajaw (Titel)
 in der Silbenschrift die chinesische Silbe U+A001 (40961); siehe Unicode-Block Yi-Silbenzeichen

Siehe auch:
 IKS
 Ickx
 Neun (Begriffsklärung)
 X (Begriffsklärung)

Abkürzung